Лузијана може имати више значења:
 Лузијана (Виченца)
 Лузијана (Торино)

Види још 
 Луизијана
 Луисијана